Die Chinese Taipei Open 2014 im Badminton fanden vom 15. bis 20. Juli 2014 in Taipeh statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Taipei Arena, Taipeh

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Wang Zhengming (Finalist)
  Hu Yun (3. Runde)
  Nguyễn Tiến Minh (Viertelfinale)
  Simon Santoso (3. Runde)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Lin Dan (Champion)
  Hsu Jen-hao (3. Runde)
  Takuma Ueda (Viertelfinale)
  Wei Nan (Halbfinale)
  Lee Dong-keun (2. Runde)
  Sourabh Varma (nicht gestartet)
  Henri Hurskainen (1. Runde)
  Tan Chun Seang (2. Runde)
  Wong Wing Ki (3. Runde)
  Wang Tzu-wei (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun (Champion)
  Bae Yeon-ju (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (2. Runde)
  Han Li (Viertelfinale)
  Yip Pui Yin (Halbfinale)
  Liu Xin (Finalist)
  Pai Hsiao-ma (2. Runde)
  Hsu Ya-ching (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (nicht gestartet)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (nicht gestartet)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (1. Runde)
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido (1. Runde)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (2. Runde)
  Berry Angriawan / Ricky Karanda Suwardi (1. Runde)
  Cai Yun / Lu Kai (1. Runde)
  Liang Jui-wei / Liao Kuan-hao (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang (Finalist)
  Chang Ye-na / Kim So-young (Viertelfinale)
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (nicht gestartet)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Champion)
  Huang Yaqiong / Tang Yuanting (Halbfinale)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Viertelfinale)
  Yuriko Miki / Koharu Yonemoto (1. Runde)
  Ou Dongni / Yu Xiaohan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (nicht gestartet)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (nicht gestartet)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (Halbfinale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)
  Shin Baek-cheol / Chang Ye-na (2. Runde)
  Kim Gi-jung / Kim So-young (nicht gestartet)
  Yoo Yeon-seong / Eom Hye-won (Viertelfinale)
  Lee Yong-dae / Shin Seung-chan (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Badmintonwettbewerb in Taipeh
BWF Grand Prix 2014